Ла Енрамада има више значења:

 Ла Енрамада (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Енрамада (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Енрамада (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Енрамада (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Енрамада (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Енрамада (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Енрамада (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Енрамада (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Енрамада (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Енрамада (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Енрамада (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Енрамада (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Енрамада (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Енрамада (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику